Sant Bernabé o Bernabé apòstol (illa de Xipre - Salamina, ~60), sant i predicador del cristianisme del segle I 
 Sant Bernabé (Camprodon), muntanya entre els municipis de Camprodon i de Molló, a la comarca del Ripollès 
 Sant Bernabé d'Aguilera, capella al Raval de l'Aguilera d'Òdena (Anoia) 
 Sant Bernabé de l'Alzina d'Alinyà, església al municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell) 
 Sant Bernabé de les Tenes
 Sant Bernabé dels Molins, ermita a Tortosa (Baix Ebre) 
 Puig de Sant Bernabé, muntanya al municipi d'Albanyà, a la comarca de l'Alt Empordà 
 Serra de Sant Bernabé, serra al municipi de Vilallonga de Ter a la comarca del Ripollès